Bushton kan syfta på:

 Bushton, Kansas
 Bushton, Wiltshire